Ware Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Ware Island (Alabama)
 Ware Island (Connecticut)
 Ware Island (Idaho)